Aurelio Martínez puede referirse a:

 Aurelio Martínez Estévez (1947-), político español - presidente del ICO.
 Aurelio Martínez Flores (1948-), futbolista mexicano - activo durante 1968-1982.
 Aurelio Martínez Mutis (1884-1954), poeta colombiano.